Се́йер, Сэр ( [ˈseɪə, sɛə]) — английская фамилия.

Известные носители 
 Сейер, Джимми (1862—1922) — английский футболист, сыгравший 24 матча за Сток Сити и выигравший один кубок со сборной Англии.
 Сейер, Лео (род. 1948) — известный английский автор песен и поп-исполнитель.
 Сейер, Энтони (1671—1741) — первый великий мастер (1717 год) Первой великой ложи Англии.

Примечания